Кубок націй Перської затоки або Кубок затоки () — футбольний турнір для збірних країн Перської затоки.

Історія 
Кубок націй Перської затоки був створений під час проведення літніх олімпійських ігор 1968 року в Мехіко Бахрейном, Кувейтом, Саудівською Аравією та Катаром. Перший Кубок Затоки, в якому взяли участь збірні цих чотирьох країн пройшов в Бахрейні.

На другому турнірі додалась збірна ОАЕ, на наступному — збірна Оману, а ще на наступному — збірна Іраку. З 1991 по 2003 рік збірна Іраку була виключена зі змагань через війну в Перській затоці.

Вперше за сучасною схемою з двома групами по 4 команди турнір пройшов 2004 року. Останнім учасником стала збірна Ємену.

Переможці

Титули 

 Ірак був виключений зі змагань з 1991 по 2003 через війни в Перській затоці

Учасники

 Червона рамка: господар
 Порожня клітинка: не брали участі
 Гр: Груповий етап
 Пф: Півфіналіст (коли не проводився матч за 3 місце)
 Зн: Знялися по ходу турніру

  був дискваліфікований з 1991 по 2003 рік.
  та  жодного разу не вигравали турнір.
  та  поділили друге місце у 1992 році.
 У 2007, 2009 та 2010 роках матч за третє місце не проводився.

Див. також 
 Кубок арабських націй
 Футбол на Панарабських іграх
 УАФА

Посилання 
 Статистика турніру на сайті RSSSF.com  

Футбольні змагання національних збірних